Léo Lacroix (voetballer)
 Léo Lacroix (alpineskiër)